Larrea divaricata, južnoamerička biljka,  zvana chaparral
Larrea tridentata, sjevernoamerička biljka,  zvana chaparral
Chaparral, Novi Meksiko
El Chaparral (Teksas)